PIKE – Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Miejscowości w USA:
 Pike – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sierra
 Pike – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Pike – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
Gminy w USA:
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ohio
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Pike (ang. Pike Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Pike (ang. Pike Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) – w stanie Pensylwania